Чемпіонат Угорщини з футболу 1945 — 42-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вшосте здобув Уйпешт.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1945
Угорщина
1945 в угорському спорті